

Sigle 
 International Biathlon Union – federazione internazionale del biathlon.
 International Bitterness Unit – unità utilizzata dai fabbricanti di birra per misurare l'amarezza delle loro birre.
 Unione internazionale di radiofonia – unione di diverse emittenti radiofoniche

Codici 
 IBU – codice vettore ICAO di Indigo Air
 ibu – codice ISO 639-3 della lingua ibu